Квета Пешке і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і першими сіяними, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Анна-Лена Гренефельд і Патті Шнідер, які потрапили на турнір завдяки вайлд-кард, з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

2008
Porsche Tennis Grand Prix